Namco Phozon, anche conosciuto come Namco Gaplus, è una scheda madre arcade a 8-bit usata da Namco nel 1983. Il primo gioco ad essere uscito su questa scheda (da cui prende il nome) è stato messo in commercio solo in Giappone ed il secondo (ed ultimo) gioco è un sequel di Galaga (da cui prende un nome alternativo), messo in commercio negli USA da Bally Midway come Galaga 3 per aumentare il riconoscimento tra i fan dei suoi due predecessori e aumentare le vendite.

Specifiche tecniche del Namco Phozon
Main CPU: 2x Motorola M6809 
Sound CPU: Motorola M6809 
Sound chip: Custom 8-channel WSG (Waveform Sound Generator).
Video resolution: 224 x 288.

Lista dei giochi Namco Phozon
Phozon (1983)
Gaplus (also known as Galaga 3) (1984) - sequel to Galaga

Note

Macchine arcade
Schede arcade Namco